

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Izabelin – część wsi Nawra w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża
 Izabelin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica 
 Izabelin – część kolonii Nowa Żelazna w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Izabelin – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Izabelin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Nieporęt 
 Izabelin – część wsi Dębowe Pole w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Izabelin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów 
 Izabelin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Izabelin – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Izabelin 
 Izabelin – osada wsi  Cieplice w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Izabelin – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Izabelin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew 
 Izabelin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk 
 Izabelin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów 
 Izabelin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew
 Izabelin – dawna nazwa wsi Izabelin-Dziekanówek w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Czosnów

Inne 
 Izabelin – nieformalna wspólna nazwa wsi w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Izabelin
 Izabelin – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim
 Izabelin – dawna gmina w województwie białostockim
 Izabelin – gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Izabelin – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Izabelin – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Izabelin  – dawny majątek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
 Izabelin  – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.

Zobacz też 
 Izabelin A – część wsi Stare Babice w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice
 Izabelin B – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Izabelin
 Izabelin C – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Izabelin, siedziba gminy Izabelin